Neugalizien bezeichnet:

 Westgalizien, ein zwischen 1793 und 1809 zu Österreich gehörendes Gebiet, welches dem Königreich Galizien angeschlossen war
 eine historische Region im heutigen Mexiko: Nueva Galicia